Назарет — місто в Галілеї, в якому, за Євангелієм, провів дитинство Ісус Христос

Назарет — місто, штат Пенсільванія
 Назарет — місто, штат Техас